Oskaloosa kan syfta på:

 Oskaloosa, Iowa
 Oskaloosa, Kansas
 Oskaloosa, Missouri